Ильковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Ильковцы — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Ильковцы — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.